Stati Uniti d'America
 Gardendale – città della Contea di Jefferson, Alabama
 Gardendale – census-designated place della Contea di Ector, Texas